L'Avion, compagnie aérienne française ;
 L'Avion, film français réalisé par Cédric Kahn, sorti en 2005.
 L'Avion est un chant traditionnel du Carnaval de Dunkerque